Это список станций Миланского метро — системы метрополитена в Милане, Италия. Сеть состоит из 119 станций на пяти линиях. Линии обозначаются по номеру и цвету, суммарная их длина — около 102 км. Суточный пассажиропоток системы — более 1 миллиона человек.

Некоторые станции метро имеют пересадки на Миланскую городскую электричку и/или на железнодорожные станции. Линии метро обозначаются буквой «M», линии городской электрички — буквой «S».

 Станции == Станции Миланского метрополитена==

 Строящиеся станции 
Цветом выделены пересадочные станции

 Примечания 

Милан